Chāh Bīd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chāh Bīd (ort i Iran), Kerman, 
 Cheshmeh-ye Bīdī (källa i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar